Hölkert ist der Familienname folgender Personen:

Ludger Hölker (1934–1964), deutscher Luftwaffenoffizier
Wolfgang Hölker (* 1948), deutscher Verleger